Oberschur ist der Name von:

 Oberschur (Alzenau), Wohngebiet der Stadt Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Oberschur (Krombach), Ortsteil von Krombach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Oberschurbach, rechter Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern